Владимир Одинцо́в:

 Одинцов, Владимир Анатольевич (род. 1964) — советский и российский архитектор, заместитель министра архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия—Алания.
 Одинцов, Владимир Владимирович (29.10.1930—1982) — советский художник
 Одинцов, Владимир Григорьевич (1902—1957) — советский художник, график, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Одинцов, Владимир Евгеньевич (1924—2009) — советский государственный деятель, первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС. Примечания